Un Gestalt est une entité perceptive, considérée comme un tout plutôt que comme une somme de parties. En réalisme fantastique ou en science-fiction, cela désigne une entité composée de plusieurs individus, dont l'individualité se dissout dans la forme commune.
 Le Gestaltisme est une théorie psychologique et philosophique selon laquelle les processus de la perception et de la représentation mentale traitent les phénomènes comme des formes globales plutôt que comme l'addition ou la juxtaposition d'éléments simples.
 La Gestalt-thérapie est un ensemble de pratiques visant un changement personnel, psychosocial et organisationnel.

Notes et références